Суцу — фамилия господарей Молдавского княжества:

 Александр Суцу
 Михаил Суцу (старший)
 Михаил Суцу (младший)